Гал (Азербайджан) — село в Кубатлинському районі Азербайджану.
 Педра-да-Гале, Пе́дра-да-Га́ле (скеля Гале; порт. Pedra da Galé) — невеликий острів у складі Сан-Томе і Принсіпі.

Гале — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства

Гале, Ґале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж.